S50, S 50, S-50 steht für:  

 S-Bahn-Linie 50 (Wien)
 Benelli S 50, ein zweisitziger Motorroller mit 50 cm³ von Benelli (Motorradhersteller) 
 Letov Š-50, ein zweimotoriger, dreisitziger Mitteldecker, der als Aufklärungsflugzeug entwickelt wurde
 Pentax Optio S50, eine digitale Kompaktkamera.
 S-50, ein Sampler der Firma Roland
 Simson S 50, ein zweisitziges Mokick mit 50 cm³ 
 Vespa S 50, die Sportversion des 50 cm³-Motorrollers von Vespa
 S 50, den Sicherheitssatz „Nicht mischen mit“
SMS S 50 (1915), Torpedoboot
 Droga ekspresowa S50, eine Schnellstraße in Polen

Abkürzung